Os saltos ornamentais são disputados nos Jogos Pan-americanos desde sua primeira edição, no Pan de Buenos Aires, em 1951. As mulheres, assim como os homens, participam da competição desde o seu início. Em 1991, o trampolim de 1 metro foi inserido no cronograma e retirado na edição seguinte. Em 2003 foram inseridas as provas sincronizadas.

Eventos

Lista de medalhistas

Ver também 
 Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos
 Saltos ornamentais nos Jogos Asiáticos
 Saltos ornamentais nos Jogos da Commonwealth

Referências

Ligações externas 
 

 
Competições de saltos ornamentais
Modalidades nos Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos